Giulia steht für:
 Giulia (Vorname), italienische Form von Julia – dort auch Namensträgerinnen
 Giulia (1986), italienischer Film von Andrea Barzini
 Giulia (1999), französisch-italienischer Film von Roy Stuart

Sowie:
 Künstlername von Giulia Anghelescu, Rumänische Sängerin
 Ferdinandea (von Frankreich vergebener Name), ehemalige Vulkaninsel
 Valle Giulia, Tal in Italien
 Villa Giulia (Rom), ein Gebäude in Rom
 Villa Giulia (Palermo), ein Park mit Gebäude in Palermo
 Cappella Giulia, ein Chor des Petersdoms
 Alfa Romeo Giulia Limousine (105/115), ein Automodell (1962–1978)
 Alfa Romeo Giulia (952), ein Automodell (seit 2016)

GIULIA steht für:
 GIULIA-Prinzip, ein Werbewirkungsmodell

Siehe auch:
 Venezia Giulia, Julisch Venetien
 Gulia
 Julia (Begriffsklärung)